

Sport 
Voetbal
 Premier Division (Gibraltar): de hoogste voetbalcompetitie in Gibraltar
 Ettan, voorheen Division 1: de derde divisie van Zweden
 Division 1 (Frankrijk): voetbalcompetitie die bestond van 1933 tot 2003. Opgevolgd door de Ligue 1
 Division 1 Féminine, Franse semiprofessionele vrouwencompetitie
Hockey
 Division 1 (Schotland): Hockeycompetitie in Schotland
IJshockey
 Division 1 (België): ijshockeycompetitie in België

Canadese censusdivisies 
 Divisie Nr. 1 (Alberta)
 Divisie Nr. 1 (Manitoba)
 Divisie Nr. 1 (Newfoundland en Labrador)
 Divisie Nr. 1 (Saskatchewan)

Zie ook 
 Eerste Divisie (doorverwijspagina)